Bussinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Werner Bussinger (1941–2009), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Joanna Deborah Bussinger (* 1993),  norwegisch-schweizerische Sängerin
 Johann Bussinger (1825–1889), Schweizer Politiker, Advokat und Notar
 Helga Schmitt-Bussinger (* 1957), deutsche Politikerin (SPD), MdL